Calyptozoum är ett släkte av mossdjur. Calyptozoum ingår i familjen Bugulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Calyptozoum